Il singolare femminile del torneo di tennis Hong Kong Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Wang Shi-ting che ha battuto in finale Marianne Werdel 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Patricia Hy (semifinali)
 Wang Shi-ting (campionessa)
 Marianne Werdel (finale)
 Debbie Graham (quarti di finale)

 Karin Kschwendt (secondo turno)
 Rachel McQuillan (secondo turno)
 Caroline Kuhlman (semifinali)
 Michelle Jaggard-Lai (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1993